Manzanilla de pastor puede referirse a:
 el nombre común de la planta Arctostaphylos uva-ursi;
 el nombre común de la planta Aster alpinus;
 el nombre común de la planta Aster sedifolius; o
 el nombre común de la planta Helichrysum stoechas.